Wlach ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Wlach (1884–1962), österreichischer Schauspieler
 Leopold Wlach (1902–1956), österreichischer Klarinettist 
 Oskar Wlach (1881–1963), österreichischer Architekt

Siehe auch
 Vlach
 Wloch